Бестамак () — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Бестамакского сельского округа. Основано в 1905 году. Код КАТО — 153235100.

Находится на у железнодорожной линии в 16 км к северу от города Алга. Через село проходит автомобильная дорога Алга — Актобе. Действует птицефабрика «Ак-кус».

Население 

В 1989 году население села составляло 2296 человек. Национальный состав: казахи — 56 %. В 1999 году население села составляло 2343 человека (1116 мужчин и 1227 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 3332 человека (1634 мужчины и 1698 женщин).

Галерея

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района